

Persone
Nakajima (in giapponese: 中島 o 中嶋), anche traslitterato Nakashima è un cognome giapponese.
 Aube, nome d'arte di Akifumi Nakajima – musicista giapponese
 Atsuko Nakajima – animatrice e character designer giapponese
 Atsushi Nakajima – astronomo giapponese
 Haruo Nakajima – attore e stuntman giapponese
 Hōzō Nakajima – regista giapponese
 Issey Nakajima-Farran – calciatore canadese
 Kazuki Nakajima – pilota automobilistico giapponese
 Kento Nakajima – attore, cantante e modello giapponese
 Saki Nakajima – cantante giapponese
 Saki Nakajima – doppiatrice giapponese
 Satoru Nakajima – ex pilota di Formula 1 giapponese
 Shōya Nakajima – calciatore giapponese
 Yu Nakajima – speedcuber giapponese
 Yūto Nakajima – attore, cantante e ballerino giapponese

Altro

 Nakajima –  villaggio della prefettura di Fukushima in Giappone
 Nakajima Hikōki – azienda aeronautica giapponese
 Parco Nakajima – parco della città di Sapporo in Giappone
Nakajima Racing- auto da corsa super sport
Nakajima – precedente città nella prefettura ehime

Pagine correlate 

 Nakashima